Cantwell steht für:

Personen
 Christian Cantwell (* 1980), US-amerikanischer Leichtathlet
 Colin Cantwell (1932–2022), US-amerikanischer Konzeptkünstler
 John Cassin Cantwell (1859–1940), US-amerikanischer Offizier und Erforscher Alaskas
 John Joseph Cantwell (1874–1947), irisch-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Jonathan Cantwell (1982–2018), australischer Straßenradrennfahrer
 Jordan Cantwell (* 1967), kanadische evangelische Geistliche und Moderatorin der United Church of Christ
 Maria Cantwell (* 1958), US-Senatorin des Staates Washington
 Noel Cantwell (1932–2005), irischer Fußball- und Cricketspieler
 Todd Cantwell (* 1998), englischer Fußballspieler

Orte
 Cantwell (Alaska)
 Cantwell (Missouri)
 Cantwell (West Virginia)